

Prénoms 

 Irvin Blais est un chanteur de country québécois natif de la Gaspésie. 
 Irvin Dorfman est un joueur de tennis américain.
 Irvin Kershner est un cinéaste américain.
 Irvin Kiffin est un joueur américain de basket-ball.
 Irvin Khoza est un dirigeant sportif sud-africain né le  à Alexandra en Afrique du Sud.
 Irvin McDowell ( – ) fut un officier général de carrière dans l'United States Army
 Irvin Pelletier (né le  à Sayabec) est un homme politique québécois.
 Irvin Shapiro ( - New York, ) est un producteur et distributeur de films américain.
 Irvin S. Cobb est un écrivain, scénariste et acteur américain
 Irvin Willat est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, producteur, acteur et monteur américain
 Irvin D. Yalom est un écrivain américain, auteur de romans, essais et autres écrits.

Patronyme 
 Albert Irvin est un peintre britannique.
 Alexa Irvin est une kayakiste canadienne.
 Brian Irvin est un athlète américain spécialiste du 200 mètres.
 Britt Irvin est une actrice canadienne née en 1984.
 Bruce Irvin (football américain) est un joueur américain de football américain.
 Byron Irvin (1966-), joueur de basket-ball américain.
 Dick Irvin est un joueur professionnel puis entraîneur de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey (LNH).
 Geneviève Irvin (1908-2004), artiste de music-hall, danseuse, meneuse de revue, actrice de théâtre et de cinéma.
 John Irvin est un réalisateur britannique né en 1940.
 Leslie Irvin est un parachutiste américain
 Marcelle Irvin (1904-1949), artiste de music-hall, danseuse, chanteuse d'opérette.
 Marissa Irvin (née en 1980) est une joueuse de tennis américaine
 Michael Irvin (né en 1966) est un joueur américain de football américain.
 Moe Irvin est un acteur de cinéma et de télévision américain
 Rea Irvin (1881-1972), artiste et graphiste américain
 Sam Irvin est un réalisateur américain né en 1956.

Voir aussi 
 Irvin Aerospace
 

Nom théophore
Homonymie de patronyme